Подвижный — русский миноносец типа «Сокол» (10 октября 1907 года переклассифицирован в эскадренные миноносцы).

Служба 
 1908—1909 — Прошел капитальный ремонт корпуса на Сандвикском заводе в Гельсингфорсе с заменой водогрейных трубок в котлах и перевооружением.
 1913 — Прошел капитальный ремонт в Санкт-Петербурге на заводе фирмы «Эклунд и Ко» с замененой водогрейных трубок в котлах, капитальным ремонтом механизмов и установкой трального оборудования.
 В период первой мировой войны осуществлял боевое траление, нес дозорную и конвойную службу.
 Январь 1916 — Включен в состав 2-го дивизиона дивизии траления, использовался только как тральщик.
 Февраль 1917 — Участвовал в Февральской революции.
 7 ноября 1917 — Вошел в состав Красного Балтийского флота.
 15 марта 1918 — Передан в распоряжение Финляндской Советской Рабочей республики.
 3 апреля 1918 — Захвачен в Гельсингфорсе белофинскими вооруженными формированиями.
 1922 — Продан Финляндии.

Оставался в строю и в резерве до 1929 года.

Командиры миноносца 
 1905 — Протопопов, Вениамин Николаевич
 1906-1907 — капитан 2-го ранга Григорьев, Василий Фёдорович
 1907–1909 — капитан 2-го ранга Никитин, Дмитрий Владимирович
 1914–1915 — Бурачек, Аполлон Павлович
 хх.хх.хххх-03.03.1917 — старший лейтенант Кулибин, Николай Владимирович
 хх.10.1917-03.04.1918 — Ралль, Юрий Фёдорович

Ссылки 
 Класс «Сокол»

Миноносцы типа «Сокол»
Суда по алфавиту